Barazé ist der Familienname von:

 Mohamadou Barazé (* 1954), nigrischer Offizier
 Moussa Hassane Barazé (* 1968), nigrischer Manager und Politiker